opracowanie utworu
 opracowanie lektury szkolnej
 źródło wtórne